Bob Guccione (1930-2010), fondateur du magazine Penthouse ;
 Chris Guccione (né en 1985), joueur de tennis australien ;
 Piero Guccione (1935-2018), peintre et graveur italien.